Куколь:
 Куколь (деревня) — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Куколь (посёлок при железнодорожной станции) — посёлок при станции в Волховском районе Ленинградской области.
 Куколь (железнодорожная станция) — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Волховском районе Ленинградской области.
 Куколь (облачение) — монашеский головной убор.
 Куколь (одежда) — одежда с капюшоном, которую носили в XIX веке занимающиеся тюленьим промыслом.
 Куколь (растение) () — род однолетних трав семейства Гвоздичные.

Персоналии 
 Куколь, Александар (род. 1991) — сербский дзюдоист.
 Куколь, Владимир (род. 1986) — словацкий футболист, полузащитник чешского клуба «Высочина» (Йиглава).
 Куколь, Лаврентий Иванович (иначе Лаврентий Тустановский; более известен под фамилией Зизаний; ок. 1570—после 1633) — западнорусский языковед, писатель, переводчик, педагог и богослов.
 Куколь, Стефан Иванович (иначе Стефан Тустановский более известен под фамилией Зизаний; 1550—1634) — западнорусский православный писатель-полемист, церковный проповедник
 Куколь, Цвийо (1917—1944) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Куколь-Яснопольский, Степан Александрович (1859—после 1917) — товарищ министра внутренних дел А. Д. Протопопова, член Государственного совета по назначению.